15 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 30 шахової Олмпіади, що проходила з 7 по 25 листопада 1992 року в філіпінському місті — Маніла.

У змаганнях взяли участь 64 команди (Філіппіни були представлені двома командами.), у складі яких грали 252 шахістки, серед них 28 гросмейстерів, 60 міжнародних майстри та 19 майстрів ФІДЕ. Учасники зіграли 1302 партії.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). → 4. Коефіцієнтом Бергера.

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 60 хвилин на наступні 20 ходів.

Жіноча збірна України здобула перші за роки незалежності олімпійські нагороди - срібло.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Бх — Коефіцієнт Бухгольца.
 Бг — Коефіцієнт Бергера.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 ( ) — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1992 у шахах
Спорт на Філіппінах
Маніла
Листопад 1992
1992 на Філіппінах